Князь Михаил Иванович Сонцов-Засекин — воевода в Смутное время и во времена правления Михаила Фёдоровича.

Из княжеского рода Сонцовы-Засекины. Единственный сын князя Ивана Петровича Сонцова-Засекина.

Биография 
В 1600 году написан в мещерской десятне и в Терках, служивший по выбору. В 1613 году подписался восемьдесят вторым в грамоте на избрании на Всероссийский престол царя Михаила Фёдоровича. В 1616 году показан в дворянах. В 1618-1619 годах первый воевода в Белёве.

Семья 
От брака с неизвестной имел детей:

 Князь Сонцов-Засекин Андрей Михайлович (ум. 1670) — стольник, воевода и первый судья в Московском судном приказе.
 Князь Сонцов-Засекин Юрий Михайлович — стряпчий (1658), московский дворянин (1668-1677), стольник.

Примечания

Литература 
 М. Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение….. М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Сонцов-Засекин Михаил Иванович. стр. 275—277.

  Сонцов-Засекин Михаил Иванович. стр. 166.

Михаил